Verlorenhoek (Ieper), een gehuchtje in de Belgische stad Ieper
 Verlorenhoek (Nederland), een plaats in de Nederlandse gemeente Land van Cuijk